Джами (Абдурахман Джами, 1414—1492) — таджикско-персидский писатель, философ, музыковед.
 Абдурахмана Джами (Джами) — район в Хатлонской области Таджикистана.
 Абдурахмана Джами — посёлок городского типа в Хатлонской области Таджикистана.
 Джами — село в Согдийской области, Таджикистан.
 Джами — туристическая компания, Дагестан, Россия.